Pua puede referirse a:

Pick Up Artist, acrónimo que hace referencia a un artista del ligue.
Plectro
PUA - Publicaciones Universitarias Argentinas
 Pua, un género de arañas.